19. sezon 2011/2012 Pucharu Świata juniorów w saneczkarstwie rozpoczął się 20 listopada 2011 roku w amerykańskim mieście Park City. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 4 lutego 2012 roku na torze w Oberhofie, w Niemczech.

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki juniorek 
 DNF - nie ukończyła, DNS - była zgłoszona, ale nie wystartowała, DSQ - dyskwalifikacja

Jedynki juniorek młodszych 
 DNF - nie ukończyła, DNS - była zgłoszona, ale nie wystartowała, DSQ - dyskwalifikacja

Jedynki juniorów 
 DNF - nie ukończył, DNS - była zgłoszony, ale nie wystartował, DSQ - dyskwalifikacja

Jedynki juniorów młodszych 
 DNF - nie ukończył, DNS - była zgłoszony, ale nie wystartował, DSQ - dyskwalifikacja

Dwójki juniorów 
 DNF - nie ukończyli, DNS - byli zgłoszoni, ale nie wystartowali, DSQ - dyskwalifikacja

Dwójki juniorów młodszych 
 DNF - nie ukończyli, DNS - byli zgłoszeni, ale nie wystartowali, DSQ - dyskwalifikacja

Bibliografia 
 Klasyfikacje na stronie fil-luge.org

Puchar Świata w saneczkarstwie
2011 w saneczkarstwie
2012 w saneczkarstwie